Транспортный налог:

 Транспортный налог — налог, взимаемый с владельцев зарегистрированных транспортных средств.
 Транспортный налог — налог с фонда оплаты труда, действовавший в России в 1994-1997 годах.